Лукан:
 Марк Анней Лукан (39—65) — римский поэт.
 Лукан, Джордж Чарльз (1800—1888) — британский фельдмаршал.
 Лукан, Меган (род. 1992) — канадская регбистка и баскетболистка.
 Лукан (Ирландия) — пригород Дублина.